Miejscowości w Australii:
 Ocean Grove – miasto w stanie Wiktoria

Miejscowości w USA:
 Ocean Grove – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Bristol
 Ocean Grove – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Monmouth